Белогорное — село в Вольском районе Саратовской области. Административный центр Белогорновского муниципального образования.

География 
Белогорное расположено в восточной части района у истоков ручья Живой Ключ. Расстояние до районного центра составляет 52 км. Село окружает лесной массив и меловые холмы.

История 
История села начинается в 1666 году, когда старообрядцы, бежавшие от гонений, поселились в овраге. Овраг получил название Климов дол. 100 лет спустя, в царствование Екатерины II, преследования старообрядцев прекратились и поселение получило официальный статус. Деревня была названа Самодуровка «в честь» её жителей и их достаточно вольного отношения к приказам руководящих лиц, в частности, за незаконное заселение самой области села. На 1859 год население деревни составляло 3291 человек, а к 1914 году превысило 7600 человек.

В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Самодуровка переименовано в Белогорное.

2 декабря 2018 года после реконструкции и ремонта состоялось открытие и освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы Древлеправославной Поморской Церкви.

Население

Известные уроженцы 
 Зудлов, Сергей Анфиногенович — Герой Советского Союза
 Анучкин, Пётр Яковлевич — Герой Советского Союза
 Балакин, Николай Пименович — Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 53.

Населённые пункты Вольского района